Atargatis bezeichnet

 eine syrische Gottheit, siehe: Atargatis (Gottheit)
 eine Band, siehe: Atargatis (Band)